Hico – centro abitato del Texas
Hico – comunità non incorporata della Virginia Occidentale
Hico –  non incorporata  del Kentucky